Rábanos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rábanos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Rábanos (kommun i Spanien, Provincia de Burgos, lat 42,31, long -3,28), Kastilien och Leon, 
 Los Rábanos, kommun i Soria, Kastilien och Leon, 

Robotskapade Spanienförgreningar